

Toponyme 

Bro peut faire référence à :
 Bro, une localité de la commune de Gotland en Suède ;
 Bro, une localité de la commune d'Upplands-Bro en Suède ;
 Bro, une localité de la commune de Heby en Suède ;
 Un bro est un "pays" en Bretagne ;

Patronyme 

 Bernard Bro (1925-2018), dominicain français, prédicateur et écrivain ;
 Louis Bro (1781-1844), général de cavalerie ;
 Nicolas Bro (1972-), acteur danois.

Nom commun 
 en anglais, bro signifie frérot, c'est une apocope affectueuse de brother, frère en anglais ; par extension sur les campus universitaires américains, les membres des fraternités étudiantes se nomment bro entre eux ;
 La culture Bro est plus spécifiquement une sous-culture de jeunes hommes du monde de la tech, associée à un état d'esprit misogyne ;

Sigle, code 
BRO est un sigle qui peut signifier :
 Banque régionale de l'Ouest.
BRO est un code qui peut signifier :
 .

Divers 
 Bro, un système de détection d'intrusion ;
 .bro, l'extension des fichiers compressés par l'algorithme brotli.

Patronyme français